Ulkokalla kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ulkokalla, Kalajoki, ö i Norra Österbotten, 
 Ulkokalla, Brahestad ,ö i Norra Österbotten,